Рубик може да се отнася за някое от следните понятия.

 Фамилно име
 Ерньо Рубик (1944) – унгарски изобретател, скулптор и професор по архитектура
 Силвия Рубик (1960) – австрийска политичка от АСДП
 Пьотър Рубик (1968) – полски композитор
 Аня Рубик (1983) – полска топ-модел

 Други значения
 Рубик - град в Албания
 „Рубик“ (2003) – поп-рок група от Финландия
 Куб на Рубик – занимателна учебна игра на проф. Е. Рубик
 Змия на Рубик – занимателна учебна игра на проф. Е. Рубик
 Алфред Рубикс (1935) – латвийски политик: бивш (1991-1991) първи секретар на Латвийската комунистическа партия и член на Политбюро на ЦК на КПСС, настоящ социалист и евродепутат